Lappland kan avse
 Lappland, Sverige – ett landskap i Sverige bildat 1766 (delades i en svensk och en finsk del 1809)
 Lappland, Finland – ett landskap i Finland bildat i samband med en ny kommunalrättslig indelning i 1997 års länsreform
 Lappland (historiskt landskap) – ett historiskt landskap i Finland (den finska delen vid ovannämnda delning 1809)
 Lapplands län – ett historiskt län i Finland från 1938 till utgången av år 2009
 Lappmarken – en sedan medeltiden förekommande benämning på delar av norra Skandinavien och Finland
 Lappland – ett område som omfattar samernas historiska bosättningsområden, se Sameland
 Lapplands naturreservat – ett naturreservat i Västmanlands län
 Lappland (bok) – en bok av Johannes Schefferus

Se även
 Lapp
 Sameland – det samiska området